Reuteweiher ist ein Seename:

 Reuteweiher (Argenbühl), See bei Reute, Gemeindeteil Ratzenried, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg mit Abfluss über die Eschach zur Unteren Argen
 Reuteweiher (Dischingen), drei Seen bei Osterhofen, Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg mit Abfluss über den dort noch Mühlbach genannten Bauersbach zur Kessel